Cupido (stripreeks); Belgische stripreeks
Cupido (busmaatschappij); busmaatschappij op Terschelling, voorloper van de Friese Autobus Maatschappij
Cupido (mythologie); in de Romeinse mythologie het hulpje van de godin van de liefde
Cupido (Jan Smit); een single van Jan Smit
Cupido (vlinder); een geslacht van vlinders uit de familie van de Lycaenidae
Cupido (Nickerie); een plaats in Nickerie in Suriname
Cupido (Paramaribo); een wijk in Paramaribo in Suriname